Calabarzon je jedna od 17 regija u Filipinima. Središte regije je u gradu Calambau.

Stanovništvo
Prema podacima iz 2010. godine u regiji živi 12.609.803 stanovnika dok je prosječna gustoća naseljenosti 770 stanovnika na km².

Podjela
Regija je podjeljena na pet provincija, 17 gradova, 129 općina i 4.011 barangaya. 

¹ Antipolo je proglašen "visoko urbaniziranim gradom" predsjednik Benigno Aquino još to treba ratificirati.
² Lucena City i Antipolo City su visoko urbanizirani gradovi, podaci isključeni iz provincije Quezon Rizal.

Sastavni gradovi

Grad Los Baños ima specijalni status.

Izvor

Regije Filipina